Les députés de l'assemblée constituante de l'État libre de Prusse sont les députés du Landtag de l'État libre de Prusse élus lors des élections législatives prussiennes de 1919 pour la période 1919-1921.

Liste des députés

Articles connexes 
 Landtag de l'État libre de Prusse
 Élections législatives prussiennes de 1919

0